Charney ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffroy de Charnay (* um 1251–1314), Präzeptor und Mitglied des Templerordens
 Jonathan Charney (1943–2002), US-amerikanischer Jurist und Hochschullehrer
 Jule Gregory Charney (1917–1981), US-amerikanischer Meteorologe 
 Madison Charney (* 1994), kanadische Skeletonpilotin
 Ruth Charney (* 1950), US-amerikanische Mathematikerin

Siehe auch:
 Charnay